Le Championnat de squash du British Open masculin 2006 est l'édition 2006 du British Open qui se déroule à l'université de Nottingham du 14 au 19 novembre 2006.
Nick Matthew remporte le titre en battant Thierry Lincou en finale et devient le premier joueur né en Angleterre à réaliser cet exploit depuis 1939.

Têtes de série

Palmarès

Premier tour de qualification

Second tour de qualification

Tour final de qualification

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2006

masculin 2006
Compétition de squash à Nottingham
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2006
Sport en octobre 2006